

Persone 
 Dmitrij Aleksandrovič Zubov – nobile e ufficiale russo
 Fëdor Evtifeev Zubov – pittore, incisore e miniaturista russo
 Hennadij Zubov – calciatore ucraino
 Nikolaj Aleksandrovič Zubov – generale russo
 Platon Aleksandrovič Zubov – politico russo
 Sergej Zubov – hockeista su ghiaccio russo
 Elizaveta Nikolaevna Zubova – attivista russa

Altro 
 10022 Zubov – asteroide della fascia principale
 Classe Nikolay Zubov – classe navale della Voenno Morskoj Flot SSSR